73-й Отдельный инженерный батальон морской пехоты(ранее 46понтонно - мостовой полк) формирование (часть, понтонно-мостовой полк) инженерные войска ВМФ!Переформирован в 73й-инженерный батальон морской пехоты в 2007году.

Условное наименование — Войсковая часть № 68433.

История полка 

История 73 обмп идёт от 8-й понтонно-мостовой бригады (п.п. 68433), бригада сформирована 05.02.1944 года на Западном фронте в деревне Нитяжи Смоленской области в составе: 
 управление бригады;
 рота управления;
 51-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 02948);
 90-й Ярцевский моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 36454);
 99-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 41172);
 137-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 33090);
 9-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 30686);
 87-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 08690);
 89-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 54353);
 91-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 41185);
 122-й моторизованный понтонно-мостовый Верхнеднепровский батальон (п.п. 51906).

В апреле 1944 года 9-й, 87-й, 89-й, 91-й и 122-й моторизованные понтонно-мостовые батальоны выбыли из бригады. 

В июле 1944 года вместо выбывшего 99-го моторизованного понтонно-мостового батальона введён 19-й моторизованный понтонно-мостовой Феодосийский батальон (п.п. 69650).

В декабре 1944 года вновь введён 91-й моторизованый понтонно-мостовой батальон.

Войну бригада закончила в составе:
 управление бригады;
 рота управления;
 51-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 02948);
 90-й Ярцевский моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 36454);
 137-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 33090);
 19-й моторизованный понтонно-мостовой Феодосийский батальон (п.п. 69650);
 91-й моторизованный понтонно-мостовый батальон (п.п. 41185).

В июле 1946 года бригада переформирована в 46-й понтонно-мостовой полк.

В феврале 1998 года 46 помп переформирован в 230-й понтонно-мостовой батальон.

В июне 1998 года 230 опомб вновь переформирован в 46-й понтонно-мостовой полк.
В 2007переформирован в 73 отдельный инженерный батальон морской пехоты.В 2012 году часть расформирована,часть техники переехала в г.Гвардейск.

Боевой путь полка 

На Западном и 3-м Белорусском фронтах (28.02.1944 г.—09.05.1945 г.) бригада участвовала в Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской, Каунасской, Инстенбургско-Кенигсбергской и Кёнигсбергской наступательных операциях, обеспечивала боевые действия 11-й гвардейской, 5,31,39 и 48-й армий, 5-й гвардейской танковой армии.

Обеспечивала переправу войск через реки
 Оршица
 Днепр
 Западная Двина
 Березина
 Лучеса
 Друть
 Неман
 Вилия
 Инстер
 Ангерапп
 Алле
 Дайме
 Прегель
 Губер
 Пассарга

Бригада участвовала в освобождении городов Витебск, Орша, Гродно, Каунас, Пильвишки, Тапиау, Летцен, Ландсберг, Браунсберг и Кёнигсберг, освобождении Германии.

Знаки отличия 
 Почётное наименование —«Неманский», за прорыв немецкой обороны на реке Неман. Приказ ВГК № 0264, от 12.08.1944 г
 Орден Александра Невского (СССР), 26.04.1945 г
 Верховным Главнокомандующим личному составу бригады объявлено 5 благодарностей.

Моторизованные понтонно-мостовые батальоны награждены орденами и ранее удостоены наименований: 
 19-й — Феодосийский (24.04.1944 г.);
 51-й — орденом Александра Невского (05.04.1945 г.);
 90-й — Ярцевский (19.09.1943 г.), орденом Красного Знамени (10.07.1944 г.);
 137-й — орденами Александра Невского (26.04.1945 г.) и Красной Звезды (05.04.1945 г.).

Герои Советского Союза 
 С. В. Стрельцов

За боевые подвиги 3054 воина награждены орденами и медалями СССР.

Командиры полка 
 1944 — 1945 годы — полковник В. И. Шило (февраль 1944 г.— март 1945 г.)
 1945 — 1945 годы — полковник С. Н. Моргунов (март 1945 г. — до конца войны)
 1967 — 1969 годы — герой Советского Союза полковник Стрельцов В. А.
 1971 — 1976 годы — полковник С. Х. Аракелян
 ...

См. также 
 Понтонно-мостовые бригады, полки и батальоны

Ссылки 
 Г. В. Малиновский. Бригады инженерных войск Красной Армии 1941—1945 гг. — Москва. Изд. Патриот - 2005.
 http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=2802.0

Понтонно-мостовые части